Epífora puede referirse a:

Epífora, también llamada epístrofe o conversión, es en retórica dentro de las figuras literarias, una de las figuras de repetición; consiste en la repetición de una o varias palabras al final de enunciados consecutivos (versos, frases...).

Ejemplo: "del que te alaba más de cuanto es verdad, non te asegures de te denostar más de cuanto es verdad." (El conde Lucanor)

Epífora en medicina y veterinaria, es el exceso de lágrima en el ojo, puede estar causado por demasiada secreción, o por obstrucción del conducto nasolagrimal.

Retórica